Бульбоака (, Булбоака) — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Бульбоака — село в Бричанском районе.
 Бульбоака — село в Новоаненском районе.

Румыния 
 Булбоака — село в румынском жудеце Васлуй.